Faridi ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Faridi (* 1968), deutscher Autor von Jugendbüchern, Kriminalromanen und Theaterstücken
 Humayun Faridi (1952–2012), bangladeschischer Schauspieler